

Chimica 
 NaH – formula bruta dell'idruro di sodio

Codici 
 NAH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Naha di Tahuna, Tahuna (Indonesia)
 nah – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 delle lingue nahuatl